Суперкубок Хорватії з футболу 2019  — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 липня 2019 року між чемпіоном Хорватії Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії Рієкою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Хорватія
2019 у хорватському спорті